Лун-ван («царь драконов») — в китайской мифологии глава драконов-лун, повелитель вод. Он гораздо больше других драконов, его длина — около пятисот метров. У каждого моря есть свой лун-ван, все они — братья черепахи Ао. Их имена по даосской системе, установленной указом императора 751 года:
 Лун-ван Восточного моря — Гуандэ ();
 Западного — Гуанжун ();
 Северного — Гуанцзэ ();
 Южного — Гуанли ().

В романе «Путешествие на Запад» и других литературных произведениях у лун-ванов четырёх морей другие имена: Ао Гуан (; Восточное море), Ао Цинь (; Южное море), Ао Шунь (; Северное море) и Ао Жун (; Западное море).

Кроме того, считалось, что свои лун-ваны есть у четырёх главных рек Китая и больших озёр.

В фольклоре китайцев лун-ван предстает старцем, который живёт во дворце лунгун () на дне моря. Этот дворец полон несметных сокровищ, которые охраняют морские животные.
А лун-ван повелевает водной фауной. Он также ведает созданием облаков и дождевыми осадками. Поэтому суеверные люди просят лун-вана о ниспослании дождя.

В 63-й главе классического средневекового романа У Чэнъэня «Путешествие на Запад»  лун-ван озера Лазоревые волны Вань-шэн является отрицательным персонажем. Он похитил пепел Будды из монастыря Золотое сияние и тем обрёк буддийских монахов на страдания. Царь обезьян Сунь Укун вступает в схватку с лун-ваном и побеждает его. В то же время, в 3-й главе романа лун-ван Восточного моря Ао Гуан отдаёт Сунь Укуну свой волшебный железный посох с золотыми обручами, ставший главным оружием Царя обезьян, а в 49-й главе царь драконов с братьями безуспешно пытается помочь Сунь Укуну одолеть демона по имени Красный Младенец.

Примечания 

Боги неба и атмосферных явлений
Боги по алфавиту
Китайские драконы
Китайские боги